Мали́нники:
 Мали́нники — название зарослей, плантаций и мест где растёт малина.
 Малинники () — семейство насекомых из отряда жесткокрылых.

Топоним

Белоруссия 
 Малинники — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Малинники — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Малинники — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Польша 
  — деревня в Орле гмине Бельского повята Подляского воеводства.

Россия 
 Малинники — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Малинники — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Малинники — посёлок в составе города Калуги Калужской области.
 Малинники — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Малинники — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Малинники — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Малинники — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Малинники — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Малинник